L'erba del vicino è sempre più verde (The Grass Is Greener) – film del 1960 diretto da Stanley Donen
 The Grass Is Greener – album dei Colosseum del 1970